Основна стаття: Транспорт України

В даній таблиці подані всі види міського транспорту України. Інформація про автобуси (в т. ч. маршрутки) відсутня, оскільки цей вид транспорту поширений всюди.

Див. також 
 Транспорт України

Примітки

Посилання